Vierde Punt kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Limaubungkuk, udde, Sumatera Selatan, 
 Tanjung Cikoneng, udde, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar